Jacob Hannemann (1991-), joueur américain de baseball.
 Johann Ludwig Hannemann (1640–1724), professeur de médecine allemand.
 René Hannemann (1968-), bobeur allemand.